Nachtvlinder (dier), een groep binnen de Lepidoptera 
 Nachtvlinder (film), een Nederlandse film uit 1999 van Herman van Veen
 Nachtvlinder (2015), een korte film van Tess Löwenhardt
 Nachtvlinder, de laatste dagen van Priscilla, een Nederlandse documentaire uit 2013